Eugenio Biroldi – organaro italiano
 Giovanni Battista Biroldi – organaro italiano
 Luigi Maroni Biroldi – organaro italiano
 Eugenio Maroni Biroldi – organaro italiano